Afrindella är ett släkte av mossdjur. Afrindella ingår i familjen Pectinatellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Afrindella